Stati Uniti d'America
 Millcreek – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Millcreek – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Millcreek – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Millcreek – census-designated place della Contea di Salt Lake, Utah

Pagine correlate 
Mill Creek